Las siglas SSCP pueden hacer referencia a:

SSCP: Systems Security Certified Practitioner. Certificación para técnicos de seguridad en ordenadores.
SSCP: Polimorfismo de conformación de cadena simple, del inglés Single Stranded Conformational Polymorphism, es una técnica de rastreo de mutaciones.